Bergenroth ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Bergenroth (1810–1892), deutscher Verwaltungsjurist, MdHdA
 Gustav Adolf Bergenroth (1813–1869), deutscher Chronist
 Julius Bergenroth (1817–1896), deutscher Altphilologe und Gymnasiallehrer, MdHdA
 Wolf Bergenroth (1893–1942), deutscher Maler und Illustrator